Олійник — виробник або продавець олії, власник олійниці, або робітник підприємства, на якому виготовляють олію.

Поширене українське прізвище.

Відомі особи 
 Олійник Анатолій Анатолійович (1992—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Анатоль Андрійович (1902—1936) — український поет.
 Олійник Анатолій Вікторович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Анатолій Дмитрович ( 1959) — голова Вінницької обласної державної адміністрації з 2014 року.
 Олійник Анатолій Олексійович (1942—2000) — міський голова м. Миколаєва (1998—2000).
 Олійник Анатолій Тимофійович ( 1950) — український дипломат. Надзвичайний та Повноважний Посол України.
 Олійник Андрій Вікторович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Андрій Олегович ( 1986) — український футболіст, воротар.
 Олійник Андрій Петрович ( 1983) — український футболіст, нападник.
 Олійник Антон Якимович (1926—1967) — борець за волю України.
 Олійник Артем Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Богдан Олегович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Борис Ілліч (1935—2017) — український поет.
 Олійник Борис Миколайович ( 1967) — український футболіст, захисник.
 Олійник Борис Степанович (1932—1999) — начальник Південно-Західної залізниці (1980—1999), начальник Укрзалізниці (1991—1993).
 Олійник Василь Йонович (* 1926) — краєзнавець, поет, гуморист.
 Олійник Василь Васильович (1948—2016) — український поет, громадський діяч.
 Олійник Василь Михайлович (1948—2010) — український політик, вчений.
 Олійник Вадим Анатолійович ( 1988) — український музикант.
 Олійник Вадим Клавдійович (1922—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Олійник Валентина Петрівна ( 1944) — український режисер по монтажу. Заслужений працівник культури України (1996).
 Олійник Василь Васильович ( 1940) — український поет.
 Олійник Василь Іванович (1948—2017) — заступник міністра зовнішніх економічних зв'язків України (1995 — ?).
 Олійник Віталій Валентинович — сержант Збройних Сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Олійник Віталій Іванович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Олійник Віталій Юрійович — молодший сержант запасу Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Олійник Віталій Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Віталій Петрович (1961—2015) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Володимир Миколайович — народний депутат, міський голова Черкас у 1998—2002 роках. Один з організаторів антиукраїнського «Комітету спасіння України».
 Олійник Володимир Миколайович — художній керівник Хорольського районного будинку культури, заслужений працівник культури України.
 Олійник Володимир Петрович (1932—2006) — професор кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики Київського університету.
 Олійник Володимир Сергійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Володимир Филимонович ( 1957) — український науковець, політик, голова Національної комісії з питань регулювання зв'язку України.
 Олійник Віктор Борисович ( 1960) — радянський та український футболіст, нападник і півзахисник. Батько Д. В. Олійника.
 Олійник Віктор Степанович ( 1972) — український політик. Колишній народний депутат України.
 Олійник Віталій Миколайович (1933—2017) — український письменник і журналіст.
 Олійник В'ячеслав Миколайович ( 1966) — український спортсмен (греко-римська боротьба), олімпійський чемпіон.
 Олійник Георгій Семенович ( 1944) — генерал-полковник, головний фінансист Міноборони Росії в 1996—2001 роках.
 Олійник Гнат Васильович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Олійник Григорій Антонович ( 1932) — Герой Соціалістичної Праці (1973), ректор Полтавського сільськогосподарського інституту (1980 — ?).
 Олійник Григорій Микитович (1916—1953) — Герой Радянського Союзу.
 Олійник Денис Вікторович ( 1987) — український футболіст, півзахисник. Син В. Б. Олійника.
 Олійник Дмитро Миколайович ( 1964) — Заступник Голови Ради Федерації роботодавців України.
 Олійник Дмитро Олегович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Євген — український кіноактор
 Олійник Іван Анатолійович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Іван Леонтійович (1919—1968) — Герой Радянського Союзу.
 Олійник Іван Степанович (1922—1995) — український мовознавець.
 Олійник Іван Федорович (1909—1993) — повний кавалер ордена Слави.
 Олійник Ігор Володимирович ( 1974) — український краєзнавець. Співавтор історико-краєзнавчого довідника про Сатанів (2008).
 Олійник Ладіслав (1932) — чехословацький хокеїст і тренер.
 Олійник Келлі ( 1991) — канадський баскетболіст українського походження.
 Олійник Костянтин Михайлович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Лариса Романівна ( 1981) — американська телеактриса українського походження.
 Олійник Леонід Артемович (1913 — 1996) — український режисер, педагог.
 Олійник Леонід Васильович (1910 — ????) — український історик-краєзнавець.
 Олійник Марія Василівна ( 1943) — український науковець, політичний та громадський діяч.
 Олійник Марія Михайлівна — медична сестра, Любешівська центральна районна лікарня, заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Олійник Микола Дмитрович (* 1944) — український актор. Заслужений артист України (2003).
 Олійник Микола Костянтинович (1943—2019) — голова Української громади Республіки Молдова.
 Олійник Микола Олексійович ( 1953) — український скульптор, син скульптора.
 Олійник Микола Якович (1923—1997) — український письменник.
 Олійник Михайло Іванович (1908—2000) — Герой Радянського Союзу.
 Олійник Михайло Устимович (1910 — 1942) — український поет, журналіст.
 Олійник Оксана Григорівна (1975—2016) — фольклорист, кандидат філологічних. наук, доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка.
 Олійник Олександр Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Олійник Олександр Іванович (1970—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Олександр Леонідович (* 1959) — проректор з навчальної роботи Одеської національної музичної академії, Заслужений артист України.
 Олійник Олександр Миколайович (* 1958) — колишній перший заступник Міністра оборони України
 Олійник Олександр Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Олександр Миколайович — заступник начальника управління Вінницької ОДА, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Олійник Олександр Миколайович ( 1987) — український футболіст, півзахисник.
 Олійник Олександр Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Олександр Якович ( 1929) — український учений у галузі гідромеханіки й гідравліки.
 Олійник Олександра Степанівна ( 1945) — український музикознавець.
 Олійник Олексій Олексійович ( 1977) — боєць змішаного стилю. Багаторазовий переможець змагань.
 Олійник Олексій Петрович (1925—1994) — український графік.
 Олійник Олексій Прокопович (1914—1977) — радянський український скульптор, народний художник УРСР.
 Олійник Олена Ксаверівна — завідувачка аптечного пункту № 14 товариства «ЗІ» (Львівська область), заслужений працівник фармації України.
 Олійник Ольга Арсенівна (1925—2001) — радянський математик, дійсний член РАН, завідувач кафедри МДУ, професор.
 Олійник Ольга Борисівна (* 1960) — український учений-філолог. Академік АН ВШ України з 1994 р.
 Олійник Павло Вікторович (1979—2022) — молодший сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Олійник Павло Станіславович (* 1989) — український борець вільного стилю, призер Універсіади-2013 в Казані.
 Олійник Пелагія Гаврилівна (1910—1988) — Герой Соціалістичної Праці.
 Олійник Петро (посол) — господар ґрунту з Бліха, посол Галицького сейму 4-го скликання.
 Олійник Петро (полковник УПА), псевдо Еней — (1909 — 1946) — полковник Української повстанської армії.
 Олійник Петро Михайлович (1957—2011) — український політик, голова Львівської облдержадміністрації (2005—2008).
 Олійник Роберт (1911—1988) — військовий льотчик.
 Олійник Сава Євгенович (1964—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Святослав Васильович (* 1975) — український юрист та політик.
 Олійник Сергій Андрійович (* 1948) — український кінорежисер.
 Олійник Сергій Вікторович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Олійник Сергій Олександрович (1973) — український кримінальний авторитет, «злодій в законі».
 Олійник Степан Іванович (1908—1982) — радянський український поет, автор збірок гумору й сатири.
 Олійник Тетяна Анатоліївна — український науковець, доктор технічних наук.
 Френк Олійник ( 1955) — американський баскетболіст, захисник.
 Олійник Юрій (1931—2021) — український композитор, жив в США. Був одружений з бандуристкою Ольгою Герасименко.
 Олійник Юрій Богданович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Юрій Миколайович ( 1956) — український поет, прозаїк, перекладач.
 Олійник Юрій Михайлович (1974—2018) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Юрій Тимофійович ( 1940) — український співак, заслужений артист України.
 Олійник Ярослав Богданович (1953—2020) — український економіко-географ. Член-кореспондент Академії педагогічних наук України.
 Олійник Ярослав Вадимович ( 1991) — український футболіст, захисник «Олімпіка» (Донецьк).
 Олійник Юрій — телеоператор, фотограф, військовик

Див. також 
 Олійники
 Олейников — аналогічне російське прізвище
 Олійник Олена

Примітки 

Українські прізвища
Професії
Прізвища на -ник